SFX (tijdschrift), een Brits tijdschrift op het gebied van sciencefiction en fantasy.
 Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, een school in Brugge.
 Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, een ziekenhuis in Brugge.
 Self-extracting archive, een bestandsformaat voor uitvoerbare bestanden.
 Special effects, een discipline bij maken van filmopnames.